Серия A 2020/21 () — 119-й сезон итальянской Серии A, высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу. Ювентус не смог защитить титул чемпиона. Интернационале стал чемпионом Италии в 19-й раз в своей истории, досрочно оформив чемпионство за 4 тура до окончания чемпионата.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули СПАЛ, «Брешиа» и «Лечче». Их заменили «Беневенто» и «Кротоне», занявшие 1-е и 2-е места в Серии B 2019/20, которые в последний раз выступали в Серии А в сезоне 2017/18 соответственно, а также победитель плей-офф Серии B «Специя».

Клубы-участники 
В чемпионате Серии A участвуют 20 команд – семнадцать лучших команд предыдущего сезона и три команды, вышедшие из Серии В.

«Беневенто» и «Кротоне» стали двумя командами, вышедшими в Серию А после 2-летнего отсутствия. 20 августа 2020 года «Специя» выиграла плей-офф и впервые в своей истории вышла в Серию А, став 68-й командой, когда-либо участвовавшей в итальянской лиге высшего уровня.

География соревнований

*«Специя» проведёт первые 12 матчей сезона на стадионе «Мануцци» в Чезене в связи с проведением ремонтных работ на её стадионе Альберто Пикко (в настоящее время он вмещает около 10 000 человек).

Распределение команд по областям

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Лидеры чемпионата

Статистика

Бомбардиры

Ассистенты

Хет-трики

MVP месяца

См. также 
 Кубок Италии по футболу 2020/2021

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2020/2021
Футбол в Италии в сезоне 2020/2021
Италия